

Patronyme
 Henrik Lundgaard, (1969- ), est un pilote de rallye danois.
 Ebbe Lundgaard, (1944-2009), est un homme politique et ancien ministre danois.

Homonymie
Homonymie de patronyme